Alfred Bovis, (1871-1947), radiesthésiste.
 Edmond de Bovis (1818-1870), officier de marine et hydrographe français ;
 Honoré Bovis (1748-1824), homme politique français, député des Basses-Alpes ;
 Laurent Bovis (1912-1963), officier français, compagnon de la Libération ;
 Marcel Bovis (1904-1997), photographe français.

Noms dérivés 
 Le Bovis, unité de mesure en radiesthésie, du nom d'Alfred Bovis.